Příjmení Šetlík má více nositelů:

 Ivan Šetlík (1928–2009), český biolog
 Jadran Šetlík (* 1952), český fotograf
 Jiří Šetlík (1929–2023), český kunsthistorik, diplomat a vysokoškolský pedagog
 Martin Šetlík (* 1969), československý házenkář